Le tournoi de Dallas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du 15 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Guerrant et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en mars 1976